Giovanni Fumagalli – calciatore italiano nato nel 1902
Giovanni Fumagalli – calciatore italiano nato nel 1944